936 км — зупинний пункт Одеської залізниці
 936 км — зупинний пункт Південної залізниці